Leau steht für:
 Leau, Ortsteil der Stadt Bernburg (Saale), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Raon-lès-Leau, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle

Léau steht für:
 Léau, französischer Name der belgischen Stadt Zoutleeuw, Flandern

LEAU steht für:
 Law Enforcement Assistance Unit, Spezialeinheit der Federal Aviation Administration

Leau ist der Familienname folgender Personen:
 Léopold Leau (1868–1943), französischer Mathematiker

Abkürzung